Марчін Петровський (пол. Marcin Pietrowski,  1 березня 1988, Ґданськ, Польща) — польський футболіст, захисник футбольної команди «П'яст» з міста Гливиць.

З 2004-го по 2015-ті роки захищав кольори «Лехії Ґданськ». 11 липня 2014-го року уклав угоду з гливицьким «П'ястом» та приєднався до основної команди.

Титули і досягнення 
 Чемпіон Польщі (1):
 П'яст (Гливиці): 2018-19

Посилання 
 Профіль гравця на іменці footballtransfer.com.ua 

Польські футболісти
Футболісти «П'яста» (Гливиці)
Футболісти «Лехії» (Гданськ)
Уродженці Гданська